Timrod ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Timrod (1828–1867), amerikanischer Journalist und Dichter
 William Henry Timrod (1792–1838), amerikanischer Buchbinder und Dichter

Siehe auch: Timroth